Roberto Mariani (1938-2001) – architetto italiano
 Roberto Mariani (1893-1946) – scrittore e poeta argentino
 Roberto Mariani (1984) – rugbista a 15 italiano